«C’est dans l’air» — четвёртый сингл с седьмого студийного альбома Point de Suture французской певицы Милен Фармер. Вышел на CD 27 апреля 2009 года, на других форматах — неделей позже. Песня очень долгое время оставалась на вершине, став четвёртым подряд синглом с альбома Point de Suture, стартовавшим с первой строчки во французском TOP 100 синглов.
Музыка — электронная и танцевальная. Сюжет песни и клипа — отрицательные качества человечества, достигающие критической массы. Слова припева «это витает в воздухе» () подразумевают именно их — тщеславие, предательство, трусость, доносительство, и другое.

Видеоклип 
Показ клипа на ТВ начался 15 апреля 2009 года. Видео было снято в оттенках чёрно-белого. Милен появляется перед зрителями танцующей на фоне скелетов. В видео использованы архивные съемки ядерных испытаний на полигоне в Неваде, а лицо певицы во время световых эффектов иногда превращается в череп. В конце видео Земля разрушается вследствие атомного взрыва.

Текст песни
 Vanité… c’est laid 
 Trahison… c’est laid 
 Lâcheté… c’est laid 
 Délation… c’est laid
 La cruauté… c’est laid 
 La calomnie… c’est laid 
 L’âpreté… c’est laid 
 L’infamie… c’est laid aussi.
 Les cabossés vous dérangent 
 Tous les fêlés sont des anges 
 Les opprimés vous démangent 
 Les mal-aimés, qui les venge?
 Les calamités dérangent 
 Les chaotiques sont des anges 
 Pas comme les autres, démangent 
 Les bons apôtres je les mange.
 C’est dans l’air 
 C’est dans l’air 
 C’est dans l’air, c’est nécessaire 
 Prendre l’air 
 Respirer 
 Parfois piquer la poupée.
 C’est dans l’air 
 C’est dans l’air 
 C’est dans l’air, c’est millénaire 
 S’ennivrer 
 Coïter 
 Quid de nos amours passés.
 C’est dans l’air 
 C’est dans l’air 
 C’est dans l’air, c’est salutaire 
 Sauf qui peut 
 Sauve c’est mieux!¹ 
 Sauf qu’ici, loin sont les cieux.
 C’est dans l’air 
 C’est dans l’air 
 C’est dans l’air, c’est nucléaire 
 On s’en fout 
 On est tout 
 On finira au fond du trou.
 Et… moi je chante 
 Moi je…m’invente une vie.
 La fatuité… c’est laid 
 La tyrannie… c’est laid 
 La félonie… c’est laid 
 Mais la vie c’est ça aussi.
 Tous les rebuts vous dérangent 
 Pourtant les fous sont des anges 
 Les incompris vous démangent 
 Que faire des ruses… Que fait le vent? 
 1)Игра слов. На слух воспринимается как "sauve qui peut" — "спасайся, кто может".

Сноски и примечания

Ссылки 

Песни, написанные Милен Фармер
Синглы 2009 года
Песни Милен Фармер
Синглы Polydor Records
Песни 2008 года